Рижская белорусская основная школа имени Янки Купалы (, ) — основная школа в столице Латвии — Риге, расположенная по адресу улица Илукстес, 10. Является школой для национальных меньшинств, в которой, помимо государственного языка (латышского) и двух иностранных (русского и английского), также преподаётся белорусский язык.

История школы 
Школа основана в 1994 году в помещениях Рижской средней школы № 15. Со временем школа меняла своё местонахождение; в настоящее время разделяет площадь с Рижской средней школой № 86, с которой находится в одном здании. Будучи независимым учебным заведением, школа имеет свои классы, помещения для досуга и отдыха; общими для двух школ являются только столовая и спортивный зал. В 2011 году школа была названа в честь белорусского писателя Янки Купалы.

Учебный процесс 
Школа реализует учебную программу основного образования (код 21011111). Процесс преподавания происходит билингвально — бо́льшая часть предметов преподаётся на государственном и русском языках (что соответствует требованиям министерства образования Латвийской Республики к образованию в школах для нацменьшинств); в школьной программе присутствуют: предмет государственного языка и литературы, первого иностранного языка и литературы (русский язык), второго иностранного языка и литературы (английский язык), также преподаётся белорусский язык и белорусская литература.

См. также 
 Белорусы в Латвии

Примечания

Ссылки 
 О школе 
 Официальный веб-сайт

Белорусы в Латвии
Школы Риги